O Campeonato Paraibano de Futebol de 1956 foi a 46ª edição do campeonato estadual de futebol. Foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 6 times, o Auto Esporte Clube, de João Pessoa, sagrou-se campeão, conquistando o seu primeiro título estadual.

Participantes
O campeonato estadual de 1956 contou com 6 participantes, todos de João Pessoa, foram eles:

Arsenal Futebol Clube
Auto Esporte Clube
Botafogo Futebol Clube
Oitizeiro Esporte Clube
Santos Futebol Clube
Vasco da Gama Futebol Clube

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1956
Futebol de 1956 no Brasil